Тличо, Догриб (Tłı̨chǫ Done (или Thlingchadinne) — индейский народ в Канаде, относится к группе Первых наций.

Издавна проживают в районе данного озера на Северо-западных территориях Канады. Говорят на языке Догриб.

Компания De Beers подписала соглашение с коренным народом Тличо и получила разрешение на строительство рудника по добыче алмазов на территории месторождения Гахчо-Кьюэ (неподалеку от озера Кеннеди).

Литература 
 Dogrib Treaty 11 Council. Tłįchǫ Agreement Implementation Plan. [Ottawa]: Queen's Printer for Canada, 2003. ISBN 0-662-34972-5
 Football, Virginia. Dogrib Legends. Yellowknife, Canada: Curriculum Division, Dept. of Education, Northwest Territories, 1972.
 Helm, June. Prophecy and Power Among the Dogrib Indians. Studies in the anthropology of North American Indians. Lincoln: University of Nebraska Press, 1994. ISBN 0-585-26644-1
 Helm, June, Nancy Oestreich Lurie, and Gertrude Prokosch Kurath. The Dogrib Hand Game. Ottawa: [Queen's Printer], 1966.
 Helm, June, and Jordan Paper. 1996. "Prophecy and Power Among the Dogrib Indians". The Journal of Religion. 76, no. 4: 675.
 Helm, June, and Nancy Oestreich Lurie. The Subsistence Economy of the Dogrib Indians of Lac La Martre in the Mackenzie District of the Northwest Territories. Ottawa: Northern Co-ordination and Research Centre, Dept. of Northern Affairs and National Resources, 1961.
 Moffitt PM. 2004. "Colonialization: a Health Determinant for Pregnant Dogrib Women". Journal of Transcultural Nursing : Official Journal of the Transcultural Nursing Society / Transcultural Nursing Society. 15, no. 4: 323-30.
 Szathmary EJ, and N Holt. 1983. "Hyperglycemia in Dogrib Indians of the Northwest Territories, Canada: Association with Age and a Centripetal Distribution of Body Fat". Human Biology; an International Record of Research. 55, no. 2: 493–515.

Примечания

Ссылки 

 Tlicho home page
 Map of Tlicho lands
 Globe and Mail article
 Lessons From the Land: The Idaa Trail
 Richard Van Camp's website

Народы Канады
Индейцы Субарктики